John Trumbull (dichter), Amerikaanse dichter
John Trumbull (schilder), Amerikaanse schilder
John H. Trumbull, Amerikaanse politicus